Ду́ніни () — польський шляхетський рід гербу Лебідь. Їхній предок Петро Властович був наближений до короля Болеслава Кривоустого. Відомо, що Петро не вживав ні звернення Дунін, ні герба Лебідь. Тільки в XIV столітті його нащадки взяли прізвище Дунін. Багато його спадкоємців служили воєводами та каштелянами й одержали додаткові прізвиська. Гілка Дунінів прийняла російське підданство після приєднання до Московської держави Смоленська (1665). Від неї веде свій початок Василь Дунін-Борковський.

За родовою легендою Дунінів прізвище Дунін означає данієць (з польської). Ця легенда заснована на підставах того, що один з представників роду перебував при дворі у данського короля. Проте згідно з сучасними дослідженнями істориків насправді прізвище Дунін виникло від часто повторюваного в роді імені Донін, що є видозміненою формою імені Домінік.

Гілки 
 Дунін-Бжезінські
 Дунін-Борковські
 Дунін-Вольські (Вольські гербу Лебідь)
 Дунін-Карвіцькі

Література 
 

Польські шляхетські родини
Польські прізвища